Эрменонвиль:

 Эрменонвиль — село на севере Франции, коммуна в департаменте Уаза.
 Эрменонвиль — усадьба в селе Эрменонвиль, в департаменте Уаза на севере Франции, в 40 километрах к северу от Парижа.